Asschenfeldt ist der Familienname von

 Christoph Karl Julius Asschenfeldt (1792–1856), deutscher Kirchenlieddichter
 Hans Detlef Friedrich Asschenfeldt (1787–1856), deutscher Verlagsbuchhändler und Parlamentarier